

Televisione 
 Cine Sony – rete televisiva italiana (non più attiva)
 Cine Sony – rete televisiva spagnola
 Cine Sony – rete televisiva statunitense